Бобија може да се односи на:
 Бобија (планина), планина у западној Србији у Азбуковици
 Бобија (Цетиње), насељено место у општини Цетиње, Црна Гора